Flockhart ist der Nachname mehrerer Personen:

 Adam Flockhart (* um 1945), schottischer Badmintonspieler und Commonwealth-Games-Teilnehmer 1970
 Bruce Flockhart (* 1972), schottischer Badmintonspieler
 Calista Flockhart (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 David Flockhart (1952–2015), schottischer und US-amerikanischer Pharmakologe 
 Joanna Flockhart (* um 1950), schottische Badmintonspielerin
 Kirsty Flockhart (* 1978), schottische Badmintonspielerin